Револуционарни командни савјет се може односити на:

 Револуционарни командни савјет (Ирак), врховни орган у Ираку прије америчке инвазије;
 Револуционарни командни савјет (Египат), контролни орган у Египту након револуције из 1952;
 Револуционарни командни савјет (Либија), орган од 12 чланова који је владао Либијом након револуције из 1969. године.